DR Byen, een metrostation in Kopenhagen
DR Byen (televisiegebouw), het gebouw van de Deense staatstelevisie nabij het metrostation